Rhys Fychan ist der Name folgender Personen:

* Rhys Fychan († 1234), Lord von Deheubarth, siehe Rhys Gryg
 Rhys Fychan († 1271), Lord von Dinefwr
 Rhys Fychan († 1302) (Rhys ap Rhys ap Maelgwn), Lord von Ceredigion
 Rhys ap Rhys Fychan († 1302), Lord von Deheubarth, siehe Rhys Wyndod